Юбилейные концерты Софии Ротару — двухдневная концертная программа выпущенная и продюсированная Софией Ротару к её 60-летнему юбилею, состоявшаяся 27 и 28 октября 2007 года в Государственном Кремлёвском дворце в Москве в которой участвовали известные звезды, исполнившие легендарные хиты Софии Ротару. Телеверсия вышла в эфир Первого канала 2 ноября 2007 года, а также была повторно показана в новогоднюю ночь, 24 февраля, 5 июля и 13 декабря 2008 года, а также 21 августа 2011 года. В украинском эфире, видео версия была показана каналом Интер. Премьера видео версии стала абсолютным лидером среди просмотренных россиянами музыкальных программ в первой недели ноября 2007 года, более трети телевизионной аудитории России посмотрело телевизионную версию концерта 2 ноября 2007 года. Повторный показ 24 февраля оказался на втором месте среди просмотренных музыкальных программ в России. Юбилейные концерты Софии Ротару называются прессой одним из главных музыкальных событий 2007 года.

Описание 
Видеоверсия концертной программы состоит из трёх частей: дуэтов, сольных номеров Софии Ротару и выступлений артистов. Съёмки велись в течение двух дней, из которых в первый день исполняла песни София Ротару соло и в дуэтах, а во второй день российские и украинские певицы и певцы исполняли её песни. Ведущим вечера был Максим Галкин. Также на концертах присутствовали композиторы, авторы многих песен артистки — Владимир Матецкий, Константин Меладзе, Руслан Квинта, Олег Макаревич, балет «Тодес», члены семьи Софии Ротару, поклонники из разных стран. Билеты на концерты были проданы за три недели до первого концертного дня.

Молодые исполнители 
София Ротару открыла выступление известной песней Евгения Мартынова «Лебединая верность», которую называют автобиографической в отношении семейного союза Софии Ротару и её мужа Анатолия Евдокименко. Прозвучали также современные хиты — «Белый танец», «Я ж его любила», «Осенние цветы», «Белая зима», «Одна калина».

Среди молодых исполнителей дует Потапа и Насти Каменских исполнил оригинальную версию «Хуторянки», Виктория Дайнеко вышла на сцену с ремиксованной версией хита 80-х «Луной», Дмитрий Колдун — с песней «Ты улетишь». Легендарная песня «Червона рута» была исполнена Софией Ротару дуэтом с украинской группой «Танок на майдане Конго».

Лев Лещенко спел «Отчий дом», Надежда Бабкина «Свитерок», Лариса Долина «Мой белый город», Анжелика Варум — «А музыка звучит», Кристина Орбакайте «Только тебе», Маша Распутина «Мотылёк», группа «А-студио» — «Караван любви», Филипп Киркоров «Верни мне музыку», Таисия Повалий — шлягер «Черемшина», группа «Премьер-министр»: представили одну из первых песен Софии Ротару «Водограй» на украинском языке.

Неожиданными, принимая во внимание разницу стиля исполнения, стали выступления с песнями Софии Ротару Машей Распутиной (Ночной мотылёк), а также Насти Каменских и Потапа (Хуторянка).

Дуэты 
Знаменитый хит конца 80-х «Лаванда» был исполнен дуэтом Софии Ротару с Николаем Басковым. Много лет назад певица исполнила «Лаванду» на одном из «Голубых огоньков» вместе с эстонским певцом Яаком Йолой. Молдавский хит «Меланколие» София Ротару исполнила с сестрой Аурикой Ротару. Алла Пугачёва исполнила песню «Ты там, а я там», Иосиф Кобзон исполнил песню «Родина моя» с известным детским ансамблем «Непоседы». Валерий Меладзе вместе с группой «ВИА Гра» и Софией Ротару исполнили песню «Любовь не купишь». Закрывает концертную программу песня на украинском языке «Одна калина» исполненная с участием всех артистов одновременно.

Костюмы 
София Ротару сменила четыре новых концертных костюма — от известного украинского дизайнера Лилии Пустовит, с которой певица сотрудничает многие годы. Каждый из костюмов был моделирован Лилией Пустовит соответственно исполняемым песням.

Полная телеверсия двух концертных дней была показана несколько раз на Первом канале Российского телевидения, 2 ноября 2007 года, а также 24 февраля, 5 июля, 13 декабря 2008 года и 21 августа 2011 года.

Авторы песен 
 Е. Мартынов
 А. Дементьев
 О. Макаревич
 О. Ткач
 В. Евзеров
 Н. Денисов
 В. Матецкий
 М. Шабров
 А. Шаганов
 В. Ивасюк
 О. Фельцман
 Р. Рождественский
 Р. Квинта
 В. Куровский
 К. Меладзе
 Е. Дога
 В. Лазарев
 А. Мажуков
 Н. Зиновьев
 В. Михайлюк
 М. Юрийчук
 П. Теодорович
 Г. Виеру
 А. Гварцман
 В. Волкомор
 С. Андрийович
 Л. Воронцова
 А. Бабаджанян
 Е. Евтушенко
 Д. Тухманов
 Любаша
 А. Вознесенский
 Д. Гольдэ

Технические данные 

Ко-продюсеры и владельцы смежных авторских прав
 ОО «РАО»"
 ООО «Продюсерский центр Игоря Матвиенко»
 ООО «Первое музыкальное издательство»
 ГП «УААСП»
 ООО «Национальное музыкальное издательство»

Видеоверсия: ЗАО «Реал Рекордс»

Заказчик: ОАО «Первый канал», 2007 год

Примечания

Ссылки 
 Описание видеофильма
 TNS Gallup Media. ТВ программы-лидеры на каналах среди россиян
 aif.ru
 dni.ru
 vecher.od.ua
 mk.ru
 Телеверсия юбилейного концерта Софии Ротару

София Ротару